Изабелла Валуа — французские принцессы из династии Валуа:

 Изабелла Валуа (герцогиня Бурбона) (1313—1383) — супруга Пьера де Бурбона
 Изабелла Валуа (графиня Вертю) (1348—1372) — супруга Джан Галеаццо Висконти, сеньора Милана
 Изабелла Валуа (королева Англии) (1387/1389 — 1409) — вторая супруга короля Англии Ричарда II